dinka nyelv
 dinka nép
 
egyéb
 dinka, fehér szőlőfajta